Kramasamuha är ett släkte av svampar. Kramasamuha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kramasamuha